Hasenbergtunnel bezeichnet zwei separate Eisenbahntunnel in Stuttgart:

 Hasenbergtunnel (Gäubahn), Tunnel der Gäubahn
 Hasenbergtunnel (Verbindungsbahn), Tunnel der Verbindungsbahn für die S-Bahn